Lalle Camponeschi è stato il nome di molti membri della famiglia aquilana dei Camponeschi; i principali personaggi che lo portarono furono:
Lalle I Camponeschi (1300 ca.-1354) – conte di Montorio e governatore dell'Aquila;
Lalle II Camponeschi (...-1383) – figlio del precedente, conte di Montorio e governatore dell'Aquila;
Pietro Lalle Camponeschi (...-1490) – bisnipote del precedente, conte di Montorio, viceré degli Abruzzi e governatore dell'Aquila;